

Patronymie 
 Grégory Carraz (1975- ) est un joueur professionnel de tennis français.
 Julie Collin Carraz (1980- ) est une biathlète française.
 Roland Carraz (1943-1999), est un historien et un homme politique français.